«Горьковская» — станция Нижегородского метрополитена.
 «Горьковская» — станция Петербургского метрополитена.
 «Горьковская» — название станции Московского метрополитена «Тверская» до 1990 года.
 Горьковская железная дорога

См. также 
 Горьковский
 Горьковское